Оле́г Петро́в:
 Петров, Олег Алексеевич (род. 1947) — историк балета, критик.
 Петров, Олег Борисович (род. 1963) — российский менеджер, вице-президент и генеральный директор футбольного клуба «Монако».
 Петров, Олег Викторович (род. 1971) — российский хоккеист.
 Петров, Олег Владимирович (род. 1954) — советский и российский геолог.
 Петров, Олег Георгиевич — русский советский писатель.
 Петров, Олег Львович (род. 1968) — советский и российский футболист.
 Петров, Олег Михайлович (1974—1993) — Герой Российской Федерации.
 Петров, Олег Фёдорович (род. 1961) — российский физик-энергетик.
 Петров, Олег Юрьевич (род. 1967) — советский и российский бобслеист.